Rosen kan avse

 Rosen (dikt) – dikt från 1811 av P.D.A. Atterbom
 Rosen (sång) – låt från 1963 med Arne Qvick
 Rosen (film) – en film av Staffan Hildebrand

Personer
 Rosén – ett efternamn 
 von Rosen – ett efternamn 
 von Rosen (adelsätt) – en adelsätt invandrad till Sverige på 1600-talet från Livland

Geografi
 Rosen (Pazardzjik)  – distrikt i Bulgarien
 Rosen (distrikt i Bulgarien, Burgas) – distrikt i Bulgarien

Se även
 Ros (olika betydelser)